Пре́мия Европе́йской киноакаде́мии лу́чшему компози́тору — одна из номинаций Премии Европейской киноакадемии, присуждаемая с 1989 года.

Европейская Кинопремия была учреждена Европейской Киноакадемией в 1988 году. С тех пор призы вручались ежегодно. Однако номинация «Лучший композитор» (Best Composer) имела более сложную историю, чем вся премия в целом.

Во время первой церемонии вручения «Феликсов» или «Европейских Оскаров» (Западный Берлин, ноябрь 1988 года) среди номинаций European Film Awards не значилась ни «лучшая музыка для кинофильма», ни «лучший композитор». Между тем, одним из постоянных членов жюри первые пять лет был известный греческий композитор Микис Теодоракис. Именно он и явился учредителем новой номинации. На церемонии 1988 года он лично настоял на вручении специального приза жюри «за лучшую музыку» (für die Beste Musik) фильму «Дни затмения» (композитор Юрий Ханон), а начиная со следующего (1989) года номинация «Лучший композитор» была введена в число ежегодных. (В 1990 году премия не была вручена по той причине, что жюри не смогло найти достойного кандидата среди представленных кинокартин). Впрочем, так продолжалось только первые пять лет, пока Микис Теодоракис входил в состав жюри European Film Awards. После его ухода премия за лучшую музыку кино была снова упразднена и не вручалась в течение одиннадцати последующих лет (1993—2003).

После проведённой «перезагрузки» и обновления организационного комитета European Film Awards поменялась не только сама статуэтка и эстетика награды «Европейского Оскара», но и его внутренний распорядок. Начиная с 2004 года номинация «Лучший композитор» вошла в число обязательных и с тех пор её вручение проводится ежегодно.

Победители и номинанты

1988—1992

2004—2010

2011—2017

Примечания

Ссылки 
 Номинанты и лауреаты на сайте Европейской киноакадемии 

European Film Awards
Музыкальные кинопремии